La Copa Argentina 1970-1971 è stata la 2ª edizione del trofeo, l'ultima prima dell'edizione 2011-2012. Il torneo è iniziato il 4 marzo 1970 ed è terminato il 3 marzo 1971, in occasione della finale di andata del torneo. La coppa ha visto la partecipazione di 32 squadre del campionato argentino di calcio. Le squadre finaliste sono state il San Lorenzo ed il Vélez Sarsfield, che hanno pareggiato la finale di andata 2-2, ma la finale di ritorno non fu mai disputata.

Squadre partecipanti

Primera División

Primera B

Serie minori

Fase iniziale

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Fase finale

Tabellone

Voci correlate
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Collegamenti esterni

1970-1971
Calcio nel 1970
Calcio nel 1971